

Patronyme 

 Alan Mills, né Albert Miller (1912/1913-1977), journaliste québécois, devenu chanteur d'opéra, puis de folklore, et auteur, compositeur, comédien ;
 Alec Mills (né en 1932), directeur de la photographie, réalisateur et scénariste britannique ;
 Alley Mills (née en 1951), actrice américaine ;
 Alice Mills (née en 1986), nageuse australienne ;
 Barry Mills (1948-2018), un des principaux chefs de l'Aryan Brotherhood ;
 Billy Mills (né en 1938), athlète américain ;
 Bob Mills (né en 1941), homme politique canadien ;
 Bree Mills (née en 1981), réalisatrice de films pornographiques américaine ;
  ;
 Chris Mills (1962-), joueur de basket-ball américain ;
 Clementine Mills (19?-), actrice australienne ;
 Daisy Platts-Mills (1868-1956), médecin néo-zélandaise ;
 Danny Mills (1977-), footballeur anglais ;
 David Mills (1945-), avocat britannique ;
 David Mills (né en 1959), écrivain américain ;
 David L. Mills (1938-), professeur américain d'informatique ;
 Donna Mills (1940-), actrice américaine ;
  ;
  ;
 Florence Mills (1896-1927), chanteuse afro-américaine de cabaret, danseuse et comédienne ;
 Frank Mills (né en 1942), pianiste canadien ;
 Frank Musgrave Mills (1871-1925), rugbyman Galois ;
 Gary Mills (1961-), footballeur anglais ;
 Glen Mills (1949-), entraineur d'athlétisme ;
 Grace Mills (1883-1972), actrice américaine ;
 Gus Mills (19?), écologiste et scientifique sud-africain spécialiste des grands carnivores ;
 Hannah Mills (1988-), skipper britannique ;
 Hayley Mills (1946-), actrice britannique ;
 Heather Mills (1968-), mannequin britannique ;
 Irving Mills (1894-1985), éditeur, musicien, parolier et imprésario américain ;
 Jean-Baptiste Mills (1749-1806), homme politique de la Révolution française député de Saint-Domingue à la Convention nationale ;
 Jeff Mills (1963-), DJ américain ;
  ;
 Joseph Mills (1989-), footballeur anglais ;
 Juliet Mills (1941-), actrice britannique ;
 Juliette Mills (1946-), actrice et peintre française ;
 Karyn Ballance, née Mills (1973-), triathlète néo-zélandaise ;
 Les Mills (1934-), athlète néo-zélandais ;
 Mark Mills (né en 1963), écrivain britannique ;
 Matthew Mills (né en 1986), footballeur anglais ;
 Melissa Mills (née en 1973), joueuse de water-polo australienne ;
 Mick Mills (né en 1949), footballeur anglais ;
 Mike Mills (né en 1958), bassiste américain du groupe de rock R.E.M. ;
 Mike Mills (né en 1966), réalisateur américain ;
 Nathaniel Mills (né en 1970), patineur de vitesse américain ;
  ;
 Noel Mills (1944-2004), rameur d'aviron néo-zélandais ;
 Novlene Williams-Mills (1982-), athlète jamaïcaine ;
 Ogden L. Mills (1884-1937), homme politique américain ;
 Patrick Mills (né en 1988), joueur de basket-ball australien ;
 Pauline Mills McGibbon (1910-2001), lieutenante-gouverneure de l'Ontario ;
  ;
 Phoebe Mills (née en 1972), gymnaste artistique américaine ;
 Reginald Mills (1912-1990), monteur anglais ;
 Richard Mills (né en 1949), chef d'orchestre et compositeur australien ;
  ;
  ;
 Ronnie Mills (né en 1951), nageur américain ;
 Rosaleen Mills (1905-1993) militante et éducatrice irlandaise ;
 Sherron Mills (1971-2016-), joueur américain de basket-ball ;
 Stephanie Mills (1957-), chanteuse américaine ;
 Terry Mills (1967-), joueur américain de basket-ball.
 Thomas R. Mills (1878-1953), acteur et réalisateur britannique ;
 Victor Mills (1897-1997), ingénieur chimiste américain qui a inventé la couche-culotte Pampers et les Chips Pringles ;
  (1856-1932), ingénieur militaire britannique, développa la Mills Bomb.

Personnage de fiction
 Mills un personnage de l'univers Saint Seiya

Toponyme 

 Mills, municipalité du Wyoming aux États-Unis ;
 , nom de deux comtés des États-Unis d'Amérique ;
 Carleton—Mississippi Mills, circonscription électorale fédérale en Ontario (Canada) ;
 Kinnear's Mills, municipalité dans la municipalité régionale de comté des Appalaches au Québec (Canada), situé dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ;
 Union Mills, village de la paroisse de Braddan situé sur la route entre Douglas et Peel, sur l'île de Man ;
 , canton de l'Ontario, au Canada.

Entreprise 
 General Mills, entreprise américaine spécialisée dans le domaine agroalimentaire
 Mills Novelty Company, entreprise de machines à sous aux États-Unis

Autres 
 Loi Mills, nom d'une loi américaine votée en 1970, visant à limiter les exportations de textile du Japon
 Constante de Mills, en mathématiques, le plus petit nombre réel  tel que la partie entière de  est un nombre premier pour tout entier  positif
 Mme Mills, une voisine si parfaite, une comédie française réalisée par Sophie Marceau sortie en 2018

Patronyme anglais